Bødker:
 Cecil Bødker (1927–2020), en dansk författare
 Mads Bødker (* 1987), en dansk ishockeyspelare
 Mikkel Bødker (* 1989, Brøndby), en dansk professionell ishockeyspelare

Danska efternamn
Efternamn som syftar på yrken